Comercial (prato) — prato de baixo custo, servido em restaurantes
 Avenida Comercial — em Taguatinga, Distrito Federal, Brasil

Esportes 
 Comercial Futebol Clube (Ribeirão Preto) — time de futebol da cidade de Ribeirão Preto
 Comercial Futebol Clube (São Paulo) — time de futebol de São Paulo, hoje extinto
 Comercial Futebol Clube (Araras) — time de futebol da cidade de Araras
 Clube Atlético Comercial — time de futebol da cidade de Lins, já extinto
 Comercial Atlético Clube — time de futebol do Piauí
 Futebol Clube Comercial de Viçosa — time de futebol de Alagoas
 Esporte Clube Comercial — time de futebol do Mato Grosso do Sul
 Associação Atlética Comercial (Cascavel) — time de futebol da cidade de Cascavel, atualmente licenciado
 Comercial Atlético Clube (Espírito Santo) — time de futebol da cidade de Alegre (Espírito Santo), atualmente licenciado
 Comercial de Castelo — time de futebol da cidade de Castelo (Espírito Santo)
 Comercial Sport Club (Espírito Santo) — time de futebol da cidade de Muqui, atualmente licenciado

Ver também 
 Comércio
 Publicidade

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes